Медведь — название нескольких фильмов:
 Медведь — фильм Исидора Анненского 1938 года по одноимённой пьесе Чехова.
 Медведь — фильм режиссёра Ричарда С. Сарафьяна 1984 года
 Медведь — фильм режиссёра Жан-Жака Анно 1988 года